A Gyerekjáték (Playthings) az Odaát című televíziós sorozat második évadjának tizenegyedik epizódja.

Cselekmény
Mialatt az eltűnt Avát körözni kezdik, a fivérek újabb különös ügyet kapnak Ellentől: egy Pierpont nevű ódivatú hotel éppen bezárni készül, ám néhány hét alatt több haláleset is történt ott.

Dean és Sam az ügy nyomába erednek, így kivesznek egy szobát a hotelben, melyet egy Susan nevű nő vezet. Mikor elkezdenek nyomozni, rájönnek, hogy az egyik szobában a babák ugyanúgy helyezkednek el, mint a szállodában, majd Hoodoo mágia nyomaira bukkannak, így Susan idős anyját, Rose-t gondolják az esetek hátterébe (a nőt ugyanis látják egy kiskori képén néger dadájával, aki Hoodoo nyakláncot visel).

Egy este Sam leissza magát, és megígérteti bátyjával, hogy apjuk utolsó szavaihoz híven ölje meg, ha átlépne a rossz oldalra.

A szállodában újabb haláleset történik, a fiúk pedig feltörve egy ajtót, feljutnak az öreg Rose-hoz. Sam ekkor döbben rá, hogy a nő nem lehet a bűnbak, hiszen látszólag agyvérzése volt, ám ekkor már késő: megjelenik Susan, és elküldi őket családja több száz éves otthonából.

A fivérek elhagyják a szállodát, Susan pedig megparancsolja kislányának, Tyler-nek, kezdjen pakolni, mert indulnak. Mikor azonban a nő kimegy az udvarra, a játszótér magától elkezd mozogni, majd beindul kocsija, és megpróbálja elgázolni. Susant végül a váratlanul megjelenő Dean és Sam mentik meg, elrántják a jármű elől.

Betérve az épületbe, a nő elmondja a fiúknak, hogy kislányának van egy Maggie nevű képzeletbeli barátja. Mikor a fivérek nem találják Tylert, kiderül, hogy Susan anyjának volt egy Margaret nevű testvére, aki kiskorában belefulladt a ház medencéjében, így valószínű az ő szelleme kísért itt -és ezt a kísértetet próbálta meg Rose Hoodoo mágiával távol tartani a háztól, ám miután agyvérzést kapott, ez már nem sikerült neki.

Dean és Sam a medencéhez rohannak, ahol a szellem éppen megpróbálja megölni Tylert. Samnek sikerül megmenteni a lányt, de csak mert az emeleten lévő nagyi feláldozza magát nővére szellemének, aki így újabb agyvérzéssel elviszi magával a túlvilágra.

Míg Susan és lánya végleg elköltöznek a helyről, és a fivérek is tovább indulnak, az üressé vált házban két kislány szelleme kezd játszani egymással…

Természetfeletti lények

Szellem

A szellem egy olyan elhunyt ember lelke, ki különös halált halt, és lelke azóta az élők közt kísért, általában egy olyan helyen, mely fontos volt az illetőnek földi életében. Szellemekből sok van: kopogószellem, bosszúálló szellem, vagy olyan szellem, mely figyelmezteti az embereket egy közelgő veszélyre.

Maggie Thompson szelleme
Maggie Thompson családjával együtt a Pierpont Hotel épületében lakott több évtizeddel ezelőtt, mikor egy alkalommal kislányként belefulladt a ház medencéjébe.

Mivel a lány szelleme embereket akart megölni a szállodában, a feladat Maggie testvérére, Rose-ra hárult, hogy Hoodo mágia segítségével távol tartsa a bosszúálló kísértetet. Ez hosszú éveken keresztül sikerült is neki, ám öreg korára agyvérzést kapott, így Maggie szabadon kezdhette gyilkolászni az embereket, főleg azokat, akik a hotel eladásával kapcsolatban érkeztek az épületbe.

A szellem azonban Rose unokáját, Tylert is megpróbálta a medencébe fullasztani, ezt azonban végül nem tette meg. Ugyanis a kísértet kérésére testvére, a szélütése miatt már igen rossz állapotban lévő Rose feláldozta magát, hogy a túlvilágra térve együtt lehessen egykori legjobb játszótársával, Maggie-vel.

Időpontok és helyszínek

 2006. ? 
 – Peoria, Illinois– Pierpont Hotel (Cornwall, Connecticut)

Külső hivatkozások

Odaát